Disenchantment (serie) - Amerikaanse animatieserie
 Disenchantment Bay - Baai in Alaska, Verenigde Staten